Aleja Pokoju w Częstochowie
 Aleja Pokoju w Krakowie